Posemuckel ist der deutsche Name zweier Dörfer in der Gemeinde Babimost (Bomst) in Polen:
 Groß Posemuckel, siehe Podmokle Wielkie
 Klein Posemuckel, siehe Podmokle Małe

Seit dem 19. Jahrhundert wird „Posemuckel“ (oder abgewandelt „Pusemuckel“) als Synonym für „kleine, abgelegene und provinzielle Ortschaft“ benutzt, ähnlich Hintertupfingen.

Während des Zweiten Weltkriegs diente der Begriff „Posemuckel“ als Tarnname eines Ausbildungs- und Einsatzflugplatzes in Schneverdingen. Seit dem Krieg ist er unter dem Namen Camp Reinsehlen bekannt.

Einzelnachweise 

Schimpfwort (Geographie)
Ort der Woiwodschaft Lebus
Gmina Babimost